Bell kan syfta på:

 Bell Challenge – tennisturnering för damer i Québec, Kanada sedan 1993
 The Bell Curve – kontroversiell bok om ras och intelligens i USA, av Richard J. Herrnstein och Charles Murray, 1994
 Bell–Lancaster-metoden – undervisningsmetod med försigkomna  elever som hjälplärare
 Bells teorem – resultat inom kvantmekaniken, utvecklat av John Stewart Bell 1964
 Liberty Bell – klocka i Philadelphia, Pennsylvania, USA

Film och TV
 Bell & Bom – svenskt TV-program, 1984
 Unga Sophie Bell – svensk dramafilm, 2014

Företag
 Bell System – telefonbolaget i USA fram till 1984 när det delades
 Bell Labs – ett forskningsföretag inom telekommunikation tidigare del av Bell System och sedan 2016 ägt av Nokia
 Bell & Howell – amerikansk tillverkare och varumärke för filmutrustning
 Taco Bell  – en amerikansk snabbmatkedja
 Bell Helicopter – amerikansk flygplanstillverkare, tidigare namn Bell Aircraft Corporation och BellHelicopter Textron

Flygplan och helikoptrar från Bell Helikopter
 Bell 47 – en liten lätt enmotorig helikopter
 Bell 204/205 – en medeltung transporthelikopter
 Bell 222 – en helikopter från Bell Helicopter Textron
 Bell 412 – en helikopter
 Bell 429 – en lätt, tvåmotorig helikopter
 Bell AH-1 Cobra – en attackhelikopter
 Bell UH-1 Iroquois – en mångsidig amerikansk helikopter
 Bell P-39 Airacobra – jakt- och attackflygplan från 1939
 Bell X-1 – raketflygplan, det första som bröt ljudvallen 1947
 Bell-Agusta BA609 – civilt tiltrotor flygplan, prototyp
 Bell Boeing V-22 Osprey – tiltrotorflygplan

Musik
 Bell (skivmärke) – amerikanskt skivmärke från 1920-talet
 The Bell – svenskt popband, startat 2007
 Daisy Bell – en sång av Harry Dacre, sent 1800-tal
 The Division Bell – musikalbum av Pink Floyd, 1994
 Jingle Bells – svensk titelBjällerklang, amerikansk julsång, 1850
 Jingle Bell Rock – amerikansk julsång, 1967
 Liberty Bell March – marsch av John Philip Sousa, 1893
 The Millennium Bell – studioalbum av Mike Oldfield 1999
 Silver Bells – amerikansk julsång från 1950

Personer
 Bell (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning för flera personer

Efternamn
 Bell (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet

Förnamn
 Bell Hedqvist (1893–1959), svensk skådespelare
 bell hooks (född 1952), artistnamn för Gloria Jean Watkins, amerikansk författare, feminist och politisk aktivist

Fiktiva
 Tinker Bell – svenskt namn Tingeling, fiktiv person i berättelser om Peter Pan
 Bell, spelbar figur i datorspelet Call of Duty: Black Ops Cold War.

Geografi

Algeriet

  'Aïn el Bell – en ort

Antarktis 

 Mount Bell, 
 Nunatak Bell, 
 Bell Point – en udde i Sydshetlandsöarna
 Bell Glacier
 Bell Peak

Australien 
 Bell Park – ort 
 Bell River

Kanada

 Bell Range – ett berg i British Columbia
 Bell Peninsula – halvö 
 Rivière Bell

Tyskland 

 Bell, Mayen-Koblenz – kommun i Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, 
 Bell (Hunsrück) – kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz,

USA 

 Bell, Florida, Gilchrist County, 
 Bell, Oklahoma, Adair County, 
 Bell, Kalifornien, ort, Los Angeles County,

Se även
 Bell County – flera

Se även
 Bell Acres – flera
 Bell Hill – flera
 Bell Island – flera
 Bell Rock (olika betydelser) – flera
 Ill Bell – bergstopp i Storbritannien